

Patronyme 

 Ann Granger (née en 1939), autrice britannique de romans policiers ;
 Belinda Granger (née en 1970), triathlète australienne ;
 Bill Granger (1941-2012), écrivain américain ;
 Bill Granger (né en 1969), cuisinier et restaurateur australien ;
 
 Christophe Granger (19?-), historien français ;
 Clive William John Granger (1934-2009), économiste britannique ;
 Danny Granger (né en 1983), joueur américain de basket-ball ;
 Édouard Rosset-Granger (1853-1934), peintre français ;
 Ernest Granger (1844-1914), homme politique français ;
 Farley Granger (1925-2011), acteur américain ;
 Geneviève Granger (1877-1967), sculptrice et médailleuse française ;
 Gilles Gaston Granger (1920-2016), épistémologue et philosophe rationaliste français ;
 Gordon Granger (1822-1876), général américain ;
 Jayson Granger (né en 1989), joueur uruguayo-italien de basket-ball ;
 Jean-Pierre Granger (1779-1840), peintre français néo-classique ;
 Kay Granger (née en 1943), femme politique américaine ;
 Kimmy Granger (née en 1995), actrice de films pornographiques américaine ;
 Laurence Granger (née en 1951), artiste peintre française ;
 Mademoiselle Granger (1833-1913), actrice française ;
 
 Michele Granger (née en 1970), joueuse de softball américaine ;
 Pierre Granger (19?-), journaliste canadien, animateur, conférencier et présentateur d'émissions francophones sur la radio et télévision franco-ontarienne ;
 Stewart Granger (1913-1993), acteur britannique naturalisé américain ;
 Sylvie Granger (19?-2022), historienne moderniste française ;
 Walter Willis Granger (1872-1941), paléontologue américain.

Granger est aussi le nom de famille de plusieurs personnages de fiction :
 Colby Granger, agent du FBI dans la série Numb3rs ;
 Hermione Granger, personnage de la saga Harry Potter, écrite par l'écrivain J. K. Rowling.

Toponyme 

 Granger, dans l'Indiana ;
 Granger, dans l'Iowa ;
 Granger, au Minnesota ;
 Granger, dans le Missouri ;
 Granger, dans l'État de New York ;
 Granger Township, dans l'Ohio ;
 Granger, au Texas ;
 Granger-Hunter, dans l'Utah ;
 Granger, dans l'État de Washington ;
 Granger, dans le Wyoming.

Homonymie de localités aux États-Unis